Пятый этап Кубка IBU 2013/2014 прошёл в итальянском Риднау-Валь Риданна с субботы 11 января по воскресенье 12 января 2014 года.

Расписание соревнований 
Время начала соревнований указано CET.

Таблица призовых мест

Результаты

Мужская индивидуальная гонка 
Гонка прошла 11 января 2014 года.

Женская индивидуальная гонка 
Гонка прошла 11 января 2014 года.

Мужская спринтерская гонка 
Гонка прошла 12 января 2014 года.

Женская спринтерская гонка 
Гонка прошла 12 января 2014 года.

Лидеры общего зачёта 

Лидеры общего зачёта Кубка IBU после пятого этапа.

Примечания 

5-й этап
Кубок IBU